Les élections municipales québécoises de 2021 se déroulent le . Elles permettent d'élire les maires et les conseillers de chacune des municipalités locales du Québec, ainsi que les préfets de quelques municipalités régionales de comté.

Estrie

Abercorn

Ascot Corner

Audet

Austin

Ayer's Cliff

Barnston-Ouest

Bedford (municipalité de canton)

Bedford (ville)

Bolton-Est

Bolton-Ouest

Bonsecours

Brigham

Bury

Bromont

Chartierville

Cleveland

Coaticook

Compton

Cookshire-Eaton

Courcelles

Cowansville

Danville

Dixville

Dudswell

Dunham

East Angus

East Farnham

East Hereford

Eastman

Farnham

Frelighsburg

Frontenac

Granby

Ham-Sud

Hampden

Hatley (municipalité de canton)

Hatley (municipalité)

Kingsbury

La Patrie

Lac-Brome

Lac-Drolet

Lac-Mégantic

Lambton

Lawrenceville

Lingwick

Magog

Maricourt

Marston

Martinville

Melbourne

Milan

Nantes

Newport

North Hatley

Notre-Dame-de-Stanbridge

Notre-Dame-des-Bois

Ogden

Orford

Pike River

Piopolis

Potton

Racine

Richmond

Roxton Pond

Saint-Adrien

Saint-Alphonse-de-Granby

Saint-Armand

Saint-Augustin-de-Woburn

Saint-Camille

Saint-Claude

Saint-Denis-de-Brompton

Saint-Étienne-de-Bolton

Saint-François-Xavier-de-Brompton

Saint-Georges-de-Windsor

Saint-Herménégilde

Saint-Ignace-de-Stanbridge

Saint-Isidore-de-Clifton

Saint-Joachim-de-Shefford

Saint-Ludger

Saint-Malo

Saint-Robert-Bellarmin

Saint-Romain

Saint-Sébastien

Saint-Venant-de-Paquette

Sainte-Anne-de-la-Rochelle

Sainte-Catherine-de-Hatley

Sainte-Cécile-de-Milton

Sainte-Cécile-de-Whitton

Sainte-Edwidge-de-Clifton

Sainte-Sabine

Scotstown

Shefford

Sherbrooke

Stanbridge East

Stanbridge Station

Stanstead (canton)

Stanstead (ville)

Stanstead-Est

Stoke

Stornoway

Stratford

Stukely-Sud

Sutton

Ulverton

Val-des-Sources

Val-Joli

Val-Racine

Valcourt (municipalité de canton)

Valcourt (ville)

Warden

Waterloo

Waterville

Weedon

Westbury

Windsor

Wotton

Notes et références 

 Résultats par municipalité —  Directeur général des élections du Québec

Résultat, Estrie
Histoire de l'Estrie
 Résultat